Il singolare dell'AEGON Trophy 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Brendan Evans era il detentore del titolo, ma quest'anno non si è qualificato.

Ričardas Berankis ha battuto in finale 6–4, 6–4 Gō Soeda.

Teste di serie

  Arnaud Clément (primo turno)
  Rajeev Ram (primo turno)
  Kevin Anderson (secondo turno)
  Taylor Dent (secondo turno)

 Iván Navarro (primo turno)
 Jesse Levine (secondo turno)
 Marsel İlhan (quarti di finale)
 Carsten Ball (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

AEGON Trophy 2010